La désignation de Bayer Chi Orionis (χ Ori / χ Orionis) est partagée par deux systèmes d'étoiles de la constellation d'Orion :

 χ Orionis (54 Orionis), une étoile binaire composée d'une naine jaune et d'une naine rouge située à  de la Terre ;
 χ Orionis (62 Orionis), une étoile supergéante bleue distante de .

Constellation d'Orion
Homonymie stellaire
Orionis, Chi